De Italiaanse voetbalclub ACF Fiorentina speelt sinds 1935 wedstrijden in Europese competities.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt ACF Fiorentina

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Italië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

ACF Fiorentina
Fiorentina